Сезон 2003/2004 стал для Ювентуса 102-м в Чемпионате Италии. Клуб не выиграл ничего кроме Суперкубка Италии. В чемпионате клуб занял 3 место, в Кубке Италии дошел до финала, где уступил Лацио, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала от Депортиво.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:15.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:2.110.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:15.000.000

Общая прибыль:2.110.000

Разница:12.890.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап 

Матч был сыгран в Дортмунде из-за терактов в Стамбуле. Также была перенесена дата проведения матча: с 25 ноября на 2 декабря.

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки